Stubenberg bezeichnet:

 Stubenberg (Niederbayern), Gemeinde im Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Stubenberg (Steiermark), Gemeinde im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Stubenberg (Neureichenau), Ortsteil der Gemeinde Neureichenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Hotel Stubenberg, Wahrzeichen von Gernrode, Stadt Quedlinburg, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Stubenberg (Meteorit)
 Ruine Stubenberg, Burgruine in Kirchau, Niederösterreich

Stubenberg ist der Familienname folgender Personen:
 eine steirische Familie, siehe Stubenberg (Adelsgeschlecht)
 Anna von Stubenberg (1821–1912), österreichische Gräfin, Komponistin und Wohltäterin
 Franz Stubenberg (1722–1795), kaiserlich-österreichischer Militär und zuletzt von 1776 bis zu seinem Tod Generalmajor des Reichsheeres
 Franz de Paula Stubenberg (1688–1751), kaiserlich-österreichischer Feldmarschall-Lieutenant und kommandierender General des Reichsheeres
 Johann Wilhelm von Stubenberg (1619–1663), böhmischer Dichter und Übersetzer
 Joseph von Stubenberg (1740–1824), Fürstbischof von Eichstätt
 Mathilde von Stubenberg, auch: M. St. Berg (Pseudonym), Mathilde von Tinti (früherer Name), Mathilde Mayr-Melnhof, Mathilde Berger (1863–1927), österreichische Schriftstellerin
 Rudolf von Stubenberg († 1620), böhmischer Adeliger
 Rudolf Wilhelm von Stubenberg (1643–1677), böhmisches Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft
 Wulfing von Stubenberg (1259–1318), Bischof von Lavant sowie Fürstbischof von Bamberg

Siehe auch:
 Stubbenberg